Açores
 Forte de São João (Praia da Vitória)
 Forte de São João (Santa Cruz)
 Forte de São João (São Mateus da Calheta)

Brasil
 Forte de São João (Espírito Santo)

Veja também 
 Fortaleza de São João

Desambiguação